Цапп — немецкая фамилия. Известные носители:
 Цапп, Вальтер (1905—2003) — изобретатель самой маленькой и легкой в мире фотокамеры Minox.
 Цапп, Роберт-Рихард (1904—1964) — немецкий офицер-подводник.
 Цапп, Пауль (1904—1999) — оберштурмбаннфюрер СС, начальник зондеркоманды 11a, входившей в состав айнзацгруппы D.

См. также 
Цаппи
TCAP
CAP
Цап